Ланген () — немецкая фамилия и топоним.

Топоним 
 Ланген — район города Гестланд в Германии, земля Нижняя Саксония.
 Ланген — коммуна в Германии, земля Нижняя Саксония.
 Ланген — коммуна в Германии, земля Гессен.

Составные названия 
 Ланген-Брегенц — коммуна в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.
 Ланген-Брюц — коммуна в Германии, земля Мекленбург-Передняя Померания.
 Ланген-Ярхов — коммуна в Германии, земля Мекленбург-Передняя Померания.

Носители фамилии 
 Ланген, Вегард Стаке (род. 1989) — норвежский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Ланген, Вернер (род. 1949) — немецкий политик.
 Ланген, Йозеф (1837—1901) — католический теолог.
 Ланген, Карл фон (1887—1901) — немецкий спортсмен-конник, дважды олимпийский чемпион 1928 года.
 Ланген, Кристоф (род. 1962) — немецкий бобслеист, двукратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира.
 Ланген, Ойген (1833—1895) — немецкий предприниматель, инженер и изобретатель.
 Ланген, Харолд (род. 1986) — голландский спортсмен, гребец, призёр кубков мира по академической гребле.